

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jesdt ich 2
 Nowa Wrona – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Nowa Wrona – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec

Zobacz też 
 Wrona, Wrony, Wronie, Stara Wrona